Medio social puede referirse:
 al entorno social (o ambiente social), el medio constituido por la sociedad humana, en contraposición al medio físico o entorno físico;
 a los medios de comunicación de masas, medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia;
 a los medios sociales, plataformas de comunicación en línea donde el contenido es creado por los propios usuarios.